Вилье-Адам () — муниципалитет во Франции, в регионе Иль-де-Франс, департамент Валь-д'Уаз. Население —  человек (2006).
Муниципалитет расположен на расстоянии около 25 км севернее Парижа, 13 км восточнее Сержи.

Демография 

Динамика населения (Cassini и INSEE):

Примечания